Ch’ang-t’u Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiaochangtu Shan, ö, Zhejiang, 
 Dachangtu Shan, ö, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar